Batum steht für:
 Batumi, georgische Hafenstadt
 Batum (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten

Batum ist der Familienname folgender Personen:
 Nicolas Batum (* 1988), französischer Basketballspieler